Оскар може да се отнася за:

 Награди на филмовата академия на САЩ
 Оскар, френски филм от 1967 г.
 Оскар, американски филм от 1991 г.
 Оскар (р. 2005), американски котарак
 Оскар, бразилски футболист
 Оскар Галвес, автомобилна писта в Аржентина
 Оскар Ариас Санчес, бивш президент на Коста Рика